Національна медаль мистецтв США - це нагорода і титул, що їх створив у 1984 році з метою відзнаки митців і меценатів створив Конґрес США. Престижна американська відзнака, яку дають за досягнення в мистецтвах конкретним митцям від імені народу. Лавреатів відбирає National Endowment for the Arts (NEA), а нагороду на церемонії вручає Президент США. Дизайн медалі для NEA розробив скульптор Роберт Ґрегем.

Лавреати 
У 1983 році, перед офіційним оголошенням про медаль, такі митці й меценати отримали медаль від президента Рейґана:

 (митці) Pinchas Zukerman, Frederica von Stade, Czesław Miłosz, Maya Lin, Frank Stella, Philip Johnson and Luis Valdez;
 (меценати) The Texaco Philanthropic Foundation, James Michener, Philip Morris, The Cleveland Foundation, Elma Lewis and The Dayton Hudson Foundation.

Лавреати національної медалі мистецтв США

Відмови 
У 1989, композитор і дириґент, Леонард Бернстайн відмовився від медалі, ймовірно через те, що держава припинила видавати федеральні ґранти на мистецьке шоу про СНІД.

У 1992, композитор і поет-пісенник музичного театру, Стівен Зондгайм відмовився від нагороди, бо вважав, що NEA «стала жертвою власних і інших політичних міжусобиць, швидко перетворювалася на каналізацію й символ цензури та репресій замість інструменту заохочення й підтримки».

У 1997, поетка Едріен Річ відмовилася від нагороди на знак протесту проти «несумісності» мистецтва і «цинічної політики» адміністрації Біла Клінтона.

Див. також 

 Національна наукова медаль США
 Національна медаль технолоґій та інновацій

Примітки

Посилання 

 National Endowment for the Arts
Нагороди США
Меценати США
Нагороди, засновані 1984
Культура Вашингтона